O86 steht für:
 O86, ICD-10-Code für sonstige Wochenbettinfektionen, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O85–O92
 O86, FAA-Code für den Trinity Center Airport in Trinity Center, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O86